El término CFU, una sigla, puede referirse, en esta enciclopedia:

a la Unión Caribeña de Fútbol (en inglés Caribbean Football Union);
a la unidad formadora de colonias (en inglés colony-forming unit).